Natori puede hacer referencia a:

Natori (Miyagi), una ciudad japonesa.
 El río Natori, en Japón.
El Natori, crucero ligero japonés bautizado en honor al río.
Kaori Natori, modelo y cantante japonesa.